Одемира () — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Бежа. Численность населения — 5,9 тыс. жителей (посёлок), 26,1 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок и муниципалитет входит в регион Алентежу и субрегион Алентежу-Литорал. По старому административному делению входил в провинцию Байшу-Алентежу.

Расположение 

Посёлок расположен на берегах реки Мира, в 85 км юго-западнее города Бежа, на автомобильной трассе Лиссабон — Лагуш.

Расстояние до:
 Лиссабон — 131 км
 Бежа — 84 км
 Эвора — 126 км
 Сетубал — 105 км
 Фару — 90 км
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитеты Синеш и Сантьягу-ду-Касен
 на востоке — муниципалитет Орике
 на юго-востоке — муниципалитет Силвеш
 на юге — муниципалитеты Моншике и Алжезур
 на западе — Атлантический океан

Население

История 
Посёлок основан в 1256 году.

Районы

См. также 
 Бежа (округ)
 Муниципалитеты округа Бежа
 Районы округа Бежа

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета 
 Фото Одемира 

Муниципалитеты округа Бежа
Города Португалии